Tiverton kan syfta på:

Gegrafi

Kanada 

 Tiverton, Nova Scotia, ort,

Storbritannien 

 Tiverton, Cheshire, ort i England, 
 Tiverton, Devon, ort i England,

USA 

 Tiverton, Rhode Island, Rhode Island, Newport County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar